Пшонка Артем Вікторович (1976) — український політик, народний депутат України (з 2006), син В. П. Пшонки
 Пшонка Віктор Павлович (1954) — Генеральний прокурор України (2010–2014)
 Пшонка Микола Павлович (1947) — український правник, Заслужений юрист України.